Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo y Gotha (en inglés: Charles Edward of Saxe-Coburg and Gotha; en alemán: Carl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha; Esher, 19 de julio de 1884-Coburgo, 6 de marzo de 1954) fue el cuarto y último duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, dos ducados en Alemania (desde 30 de julio de 1900 hasta 14 de noviembre de 1918). Siendo nieto de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto en línea paterna, también era príncipe del Reino Unido y tenía el título de duque de Albany.

El duque fue una figura controvertida en el Reino Unido, por su estatus como soberano del Ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha, parte del Imperio alemán, durante la Primera Guerra Mundial. Fue privado de sus títulos de duque de Albany y de príncipe del Reino Unido y de tratamiento de Alteza Real junto con sus honores británicos en 1919. En 1918, fue forzado a abdicar al trono del Ducado de Sajonia-Coburgo y Gotha. Después se uniría al partido nazi. Esto causaría un considerable desconcierto con su única hermana, la princesa Alicia, condesa de Athlone, no obstante le sería leal por el resto de su vida.

Infancia 
Carlos Eduardo nació en Claremont House, cerca de Esher, Surrey. Su padre fue el príncipe Leopoldo, duque de Albany, el hijo menor de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto. Su madre fue la princesa Elena de Waldeck-Pyrmont. Tenía una hermana mayor, Alicia.

Como su padre murió antes de su nacimiento, Carlos Eduardo le sucedió sus títulos inmediatamente después de su nacimiento, por ello al nacer tuvo el título de Su Alteza Real el duque de Albany.

Después de enfermar, fue bautizado en privado en Claremont el 4 de agosto de 1884, dos semanas después de su nacimiento, y después bautizado publicamemte en la Iglesia Parroquial Esher el 4 de diciembre de 1884, cuatro meses después. Recibió el sacramento de la confirmación en Londres, en la capilla real del palacio de St. James, el 4 de agosto de 1899.

Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha 

En 1900, el duque de Albany de dieciséis años heredó el trono ducal de Sajonia-Coburgo-Gotha de su tío, Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, por órdenes directas de su abuela, la reina Victoria. El único hijo del duque, el príncipe Alfredo, murió en 1899 y el príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, el tercer hijo de la reina, había renunciado al trono del Ducado. El hijo del duque de Connaught y Strathearn, el príncipe Arturo de Connaught, quien también renunció a sus derechos al trono, asistía al colegio Eton junto con el príncipe Carlos Eduardo y pretendió golpear a su primo si no aceptaba el Ducado. Mientras estando en la escuela, su madre le escribiría a Carlos Eduardo, invistiéndole un profundo sentido de deber y obligación. Con estas fuertes influencias, de su madre y su abuela, Carlos Eduardo no tenía otra opción que aceptar el trono del Ducado, en orden de aceptar la línea de sangre real. El Veste Coburgo se convertiría ahora en su principal residencia real.

Durante los siguientes cinco años, reinaría bajo la regencia del príncipe heredero de Hohenlohe-Langenburg bajo la estricta guía del emperador Guillermo II de Alemania. Al cumplir la mayoría de edad el 19 de julio de 1905, el duque de Albany asumió totalmente los poderes constitucionales como el duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Matrimonio y familia 

Guillermo II le eligió a Carlos Eduardo la esposa ideal para él, su sobrina, y el 11 de octubre de 1905, en el castillo de Glücksburg, en Holstein, el duque se casó con la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (31 de diciembre de 1885-3 de octubre de 1970), la hija del duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

El duque y la duquesa de Sajonia-Coburgo-Gotha tuvieron cinco hijos:
 Juan Leopoldo (2 de agosto de 1906-4 de mayo de 1972), príncipe heredero de Sajonia-Coburgo y Gotha.
 Sibila (18 de enero de 1908-28 de noviembre de 1972).
 Huberto (24 de agosto de 1909-26 de noviembre de 1943).
 Carolina Matilde (22 de junio de 1912-5 de septiembre de 1983).
 Federico Josías (29 de noviembre de 1918-23 de enero de 1998).

Primera Guerra Mundial 
La Primera Guerra Mundial causó un conflicto de lealtades para Carlos Eduardo, pero finalmente el duque apoyó a Alemania y obtuvo un nombramiento dentro del Ejército germano. Consecuentemente, el rey Jorge V ordenó que fuera eliminado del registro como caballero de la Orden de la Jarretera en 1915. En julio de 1917, en un esfuerzo de distanciar a la dinastía de sus orígenes germánicos, Jorge V cambió el nombre de la Casa Real Británica, de Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a Casa de Windsor. Ese mismo año, el Parlamento británico aprobó el Acta de Privación de Títulos, que le daba el poder al Consejo Privado a investigar a "todas aquellas personas que gozaban un título o dignidad como noble o príncipe británico, quien durante la presente guerra, se condujera en contra de Su Majestad o sus aliados, o que se unieran a los enemigos de Su Majestad". Bajo estos términos del acta, por una Orden del Consejo, el 28 de marzo de 1919 le fueron quitados formalmente los títulos de duque de Albany, conde de Clarence y barón Arklow. Los hijos del duque también perdieron sus títulos como príncipes británicos y el tratamiento de Alteza Real y Alteza. La suspensión de estos títulos bajo el Acta de Privación de Títulos, no afectó al lugar del duque en la línea de sucesión al trono británico.

Ciudadano privado y político nazi

La Revolución rusa de 1917 causó en Carlos gran preocupación y observaba con ansiedad las luchas de poder que siguieron entre las alas izquierdistas y derechistas de los partidos en Alemania. El 18 de noviembre de 1918, lo depuso el Consejo de Trabajadores y Soldados de Gotha. Cinco días más tarde firmó una declaración renunciando a sus derechos al trono. Por ese tiempo, ya había sido tildado de traidor y efectivamente exiliado de Inglaterra, sintiéndose doblemente traicionado; temeroso como todo miembro de la realeza de la amenaza comunista, se lanzó en busca de un nuevo héroe y encontró a Adolf Hitler. Ahora como ciudadano privado, se asoció con varias organizaciones políticas y paramilitares derechistas. En 1932, tomó parte en la creación del así llamado Frente de Harzburg, a través cual el Partido Nacional del Pueblo Alemán quedó asociado con el Partido nazi.

Se unió al Partido nazi en 1935 y se convirtió en miembro de las SA (camisas marrones), alcanzando el rango de Obergruppenführer. También sirvió como un miembro del Reichstag representando al Partido nazi desde 1937 hasta 1945 como presidente de la Cruz Roja Alemana desde 1933 hasta 1945. Durante sus años, la Cruz Roja Alemana se convirtió en parte del organigrama Nazi y perdió su afiliación a la neutral Cruz Roja Internacional.

En 1936, Adolf Hitler envió a Carlos Eduardo como presidente de la Sociedad de Amistad Anglo-Germana. Su misión era tratar de mejorar las relaciones anglo-germanas y explorar la posibilidad de un pacto entre los dos países. Asistió al funeral de su primo hermano, Jorge V, con uniforme de general del ejército alemán (los vestidos ceremoniales británicos le habían sido vetados), y envió a Hitler alentadores informes sobre la fortaleza del sentimiento pro-germano entre la aristocracia británica. Después de la Crisis de Abdicación, hizo de anfitrión de los duques de Windsor, el anterior rey-emperador y su esposa, durante su viaje privado no autorizado a Alemania en 1937.

Segunda Guerra Mundial y últimos años 

Aunque Carlos Eduardo era ya muy viejo para servir activamente durante la Segunda Guerra Mundial, sus tres hijos sirvieron en las Fuerzas Armadas alemanas. Su segundo hijo, Huberto, murió en combate en 1943, en un accidente aéreo.

Cuando terminó la guerra, el gobierno americano militar en Baviera, por orden del general George S. Patton, colocó al duque bajo arresto domiciliario en su principal residencia real, el vasto Veste Coburgo, por sus simpatías nazis y después sería encarcelado con otros oficiales nazis. Su hermana, Alicia, cuando supo de su encarcelamiento, iría a Alemania con su esposo para suplicar que fuera liberado por sus captores americanos, sin embargo no lo lograron. En 1946, fue sentenciado por un tribunal de desnazificación, con una alta multa y casi quedó en bancarrota. Sajonia-Coburgo-Gotha fue dividida por los aliados, después de la guerra, y el Ejército soviético confiscó una gran parte de la propiedad familiar en su zona de ocupación.

El ex-duque de Sajonia-Coburgo-Gotha pasó sus últimos años apartado de la vida social. En 1953, iría a un cine local para ver la coronación de su sobrina lejana, Isabel II. Murió sin dinero y como un convicto criminal en 1954, como el mayor de los dos nietos sobrevivientes varones de la reina Victoria.

Títulos 
 19 de julio de 1884-30 de julio de 1900: Su Alteza Real el duque de Albany.
 30 de julio de 1900-28 de marzo de 1919: Su Alteza Real el duque de Sajonia-Coburgo y Gotha.
 28 de marzo de 1919-6 de marzo de 1954: Su Alteza el duque de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Friedrich Facius: Karl Eduard. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 11, Duncker & Humblot, Berlín 1977.  
 Harald Sandner, Hitlers Herzog: Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha: die Biographie. Aachen, 2010.
 Joachim Oltmann: Seine Königliche Hoheit der Obergruppenführer. En: Die Zeit, 4/2001 vom 18. Enero de 2001
 Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, Internationales Biographisches Archiv 19/1954 vom 3. Mai 1954, im Munzinger-Archiv (Artículo de libre acceso) (en alemán)

Enlaces externos 

Duques de Sajonia-Coburgo y Gotha
Miembros del Partido Nazi
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Reino Unido
Hijos póstumos
Caballeros de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Sajonia Coburgo Gotha, Carlos Eduardo
Nacidos en el Sudeste de Inglaterra
Fallecidos en Coburgo